Са́ймон Фи́шер-Бе́кер (; род. , , Мидлсекс, Англия, Великобритания) — английский актёр.

Биография 
Саймон Фишер-Бекер родился 25 ноября 1961 года в  (графство Миддлсекс, Англия, Великобритания).

Саймон дебютировал в кино в 1990 году, сыграв роль менеджера магазина в фильме «Семь холмов Рима». В 2001 году Фишер-Бекер сыграл одну из своих самых известных ролей — толстого монаха в фильме «Гарри Поттер и философский камень». Всего он сыграл в 16 фильмах и телесериалах, а также играет в театрах.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки